Cydonia kan syfta på:

 Cydonia (växter) – träd i familjen rosväxter, eller frukt av detta träd
 Cydonia AB– en företagskoncern i bokbranschen, som bland annat äger Bra Böcker och Nationalencyklopedin
 Cydonia (Mars) – en region på planeten Mars yta
 Cydonia Mensae – ett område i regionen Cydonia, känt för ett berg som liknar ett ansikte